Сент-Уе́н-де-Валло́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на захід від Парижа, 130 км на північний схід від Нанта, 20 км на північний схід від Лаваля.

Історія 

1 січня 2019 року Сент-Уен-де-Валлон, Де-Евай, Монтуртьє i Монсюр-Сен-Сенере було об'єднано в новий муніципалітет Монсюр.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 75 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 189,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Уен-де-Валлон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Маєнн